Сезі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 270 км на південний схід від Парижа, 55 км на південний захід від Діжона, 80 км на північ від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 156 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 346,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сезі на сайті французького Національного інституту географії
 Сезі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сезі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сезі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сезі на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара